Сергиевский, Николай:
 Сергиевский, Николай Александрович (1827—1892) — протопресвитер, русский православный церковный писатель, заслуженный профессор МГУ.
 Сергиевский, Николай Александрович (1833—1900) — попечитель Виленского учебного округа.
 Сергиевский, Николай Николаевич (1875—1955) ―  драматург, прозаик, издатель.